Прем'єр-ліга Азербайджану 2016–2017 — 25-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Титул чемпіона захистив Карабах (Агдам).

13 червня 2016 Професійна футбольна ліга Азербайджану прийняла рішення про скорочення ліги до 8 клубів, два клуби «Ряван» та «Нефтчала» не пройшли атестацію.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2016–2017
Азербайджан
Азербайджан
2017 в азербайджанському спорті
2016 в азербайджанському спорті